Il doppio del torneo di tennis Ljubljana Challenger 1990, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Il tabellone di doppio del Ljubljana Challenger 1990, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1990, è stato vinto da Carlos Costa e Francisco Roig (tds n. 3). In finale hanno sconfitto la coppia formata da Omar Camporese e Mark Koevermans (tds n. 1) con il punteggio di 6-7, 6-4, 6-4.

Teste di Serie

  Omar Camporese /  Mark Koevermans (finale)
  Carlos Di Laura /  Tomas Nydahl (quarti di finale)

  Carlos Costa /  Francisco Roig (campioni)
  Libor Pimek /  Gianluca Pozzi (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 
 

Ljubljana Challenger 1990